Валерий Маркович Герловин (род. , ) — российский художник-концептуалист. Вместе с женой Риммой Герловиной является одним из наиболее последовательных представителей московского концептуализма (о совместном творчестве см. Герловины).

В 1967 году окончил Школу-студию МХАТ с дипломом художника-постановщика. Работал художником в цирке. С 1979 года вместе с женой живёт и работает в США.

Творчество

Московский период 

В начале 1970-х годов Валерий создавал абстрактные живописные и графические работы в минималистичном ключе. Сюда можно отнести такие серии, как «Ландшафты» (1973, трехцветная серия, создающая иллюзию старинных карт), «Знаки» (1973, серия обыгрывала привычный всем код дорожных знаков), «Фигуры» (1974) и «Информация (1975)». Нумерологические мотивы этих серий, а также приёмы перфорации и тиснения получили дальнейшее развитие уже в нью-йоркский период творчества художника.

Графические серии были выполнены в технике монотипии. Сам Валерий описывает этот процесс так:

«Процесс производства графических серий был весьма неординарный: это были оригинальные монотипии, сделанные с помощью цветной копировальной бумаги, коллажные композиции которой отпечатывались под действием горячего пресса, варьирующейся температуры и различного по силе и форме давления. Мягкая цветовая гамма, свойственная этой технике, гармонично сочеталась с зернистым оттиском на ватманской бумаге, что слегка напоминало старинные гравюры на дереве. Линейные контуры фигур были нарисованы через копирку паяльником, а плоские цвета отпечатывались утюгом под разными скосами, наклонами и зигзагами. В какой-то степени это было фигурное катание утюгом. В целом эта техника была довольно разработана, в ней было много нюансов и всяких чудных изобретений, включая тиснение и перфорацию с помощью металлических трубочек».

В тот же период Валерий работал над скульптурными объектами из металла, земли и хлеба.

Металл 

В 1974 году Валерий начинает создавать объекты из металла, используя запчасти бытовой техники, части металлических предметов, например, почтовые ящики, и металлический конструктор. К этому периоду относятся «Яблоко», «Сад», «Да» и «Нет», «Я», «М» и «Ж», «Партийное собрание», «Леонардовский человек», «Ветка» (все 1975 года), «Муравей» и «Гусеница» (1976), «Мадонна с младенцем» (1977).

Создавая объекты из конструктора, Валерий стремился не к изображению конкретных вещей, а к созданию их концептов, или архетипов, что можно сравнить с платоновскими идеями или с кантовскими вещами-в-себе: «копия из конструктора, как бы ее архетипический вневременной прототип. … символ, не подверженный разложению». «Такое отношение к объекту носило оттенок кантовской „вещи в себе“. В этом смысле хотелось оперировать не формами, а мета-формами, сохраняющимися в подсознательном регионе человеческой памяти в виде концептов». Искусствовед Екатерина Бобринская отмечает, что работы Валерия из конструктора «построены на постоянно колеблющемся соотношении между мгновенным опознанием предмета и неузнаваемостью его пластического облика, не соотнесенного ни с природой, ни с привычной системой изобразительности. … Абсолютная нейтральность использованного материала — детского конструктора — и его абсурдная отстраненность от естественных свойств изображаемого предмета вовлекают сознание в ироничную игру, направленную на различение предмета в его реальности от его словесных обозначений».

Земля 
Используя землю как материал для своих работ, Валерий обыгрывает ее мифологические и символические смыслы. Земля здесь выступает и как мать-природа (мать сыра земля), порождающая жизнь и вновь принимающая ее в свое лоно, и как первичная материя, и как макрокосм.

Объект «1 м² земли» (1975), по словам художника, «открывал целинную землю ленд-арта в русском искусстве». Эта работа представляет собой плоский квадратный контейнер из плексигласа, заполненный землей, и напоминает почвенный срез из геологического музея. Земля здесь выступает как плодородная почва, как некая первичная материя, из которой состоит все сущее.

В работе «Глобус» (1975) вращающийся стеклянный глобус на ножке наполнен землей и является «шаром Земли» в буквальном смысле слова.

Среди других работ серии «Колебание», «Поезд», «Жизнь человека в двух частях», «Пустота — земля», «Земля — земля», «Слияние: земля — металл» (все 1975 года).

Хлеб 

Привычка из детства лепить разнообразные фигурки из хлебного мякиша натолкнула Валерия на идею создания хлебных миниатюрных скульптур, которые накапливались и консервировались подобно псевдогербариям. Лепились эти фигурки зачастую во время застольных бесед при самых разных обстоятельствах. Так же, как в случае с землей, важен был глубокий символизм хлеба как материала.

Сюда относятся «Коллекция некурящего», «Украшения из хлеба, Россия, вторая половина 20 века н. э.», «46 жизней хлебного мякиша», «Анализы» (все 1976), «Хлебное дерево/ Arbor panea» (1978), «Хлебные принадлежности» и «Хлебные насекомые» (1979—1981), «Шахматы» (1980).

«Экспонаты исторического музея» 

С 1975 года начинается работа над серией «Экспонаты исторического музея», куда попадают предметы, сделанные из разных материалов, в том числе гербарии и энтомологические коллекции из металла и хлеба. Искусственные растения и насекомые консервировались в застекленных коробках, как музейные экспонаты. Сюда относится, например, металлическая «Метаморфоза лягушки» (1978), в которой представлено три фазы развития лягушки: яйцо, головастик и взрослая особь.

«Класс млекопитающих, homo sapiens» (1976) напоминает энтомологическую коллекцию, только вместо насекомых на иголки насажены небольшие человеческие фигурки с соответствующими подписями: «самец 76 лет», «самец-детеныш 1 год», «самка 63 года» и т. п.

«История искусств» (1976). История искусств представлена в десяти образах, знаковых для конкретной эпохи (картина превращается в концепт, в знак). На последней, десятой, иллюстрации представлен Валерий среди своих работ.

В данную серию входят также коллекции хлебных насекомых и псевдоисторических хлебных украшений.

По мысли художника, создание подобных коллекций позволяло с помощью отдельной части или среза показать целое, которое уже присутствует в работе и восстанавливается зрителем по фрагментам.

Нью-Йоркский период

Мозаики из шприцов 

После переезда в Нью-Йорк в 1979 году Валерий продолжил поиски новых материалов и форматов. Появляется серия «мозаичных» работ, в которых художник комбинирует живопись и шприцы, втыкая их в картины наподобие кусочков мозаики и выкладывая из них образы: «Мозаики древнего Нью-Йорка» (Ancient New York Mosaics), 1981-86.

Студия Валерия и Риммы в Нью-Йорке позволила создавать крупные по масштабу работы, и мозаики Валерия превышали человеческий рост. Первая мозаика серии появилась прямо на стене студии: Валерий «выколол» шприцами образ человека, который получил название «Третий человек» (1981). Далее художник начал использовать холсты, на которых плоские образы, написанные красками, сочетались с объемными мозаичными фрагментами.

К серии мозаик относятся, например: «Солдат», «Собака», «Лицо» (1982), «Третий человек с собакой», «Голубь» (1983), «В берете», «Большая икона», «Малая икона» (1984).

По словам художника, использование шприцов как материала было созвучно андерграундному искусству, к которому Валерий и Римма принадлежали в Советском Союзе. В Америке цензура на произведения искусства отсутствовала, но шприцы ассоциировались у публики с проблемой наркомании, а следовательно, напоминали о чем-то запретном, подпольном. «Шприцы отражали хроническую двойственность жизни, они были и медицинским инструментом, колким и болезненным, и одновременно намеком на тенденции к наркотическому разложению. Они не только порождали контроверсию в их интерпретации, но были просто не безопасным материалом. Бывало, что эти работы на выставках, особенно в Ист Вилладже, притягивали излишний интерес полиции. … . Эти художественные средства разных размеров помогал доставать один наш знакомый врач польского происхождения, эксцентричный поклонник неординарных форм в искусстве».

В 1984 году Валерий и Римма создали масштабную инсталляцию «Мозаики древнего Нью-Йорка» в галерее «Матрасная фабрика» в Питтсбурге. В течение недели Валерий расписывал стены галереи четырехметровыми фресками, изображающими огромные человеческие головы, а Римма снимала этот процесс на камеру. Отснятое видео стало частью инсталляции: его демонстрировали мониторы, заменяющие глаза одной из голов.

Лестницы 

Другая серия работ, появившаяся в Нью-Йорке, была связана с использованием деревянных лестниц в качестве «холста»: лестница ставилась вертикально, так что ее ступени никуда не вели, а на их поверхностях изображались человеческие фигуры, как бы расчлененные этими ступенями. Первая подобная работа была сделана для полуофициальной выставки в заброшенном доке на Гудзоне в 1983 году и изображала человеческое лицо с глазами из шприцов. Позже появились лестницы с людьми в полный рост («Человек-лестница», 1985) и с группами людей («Чело-лестница», 1986).

Здесь, как и в других сериях Герловиных, большую роль играли дополнительные метафорические и мифологические смыслы, которые привязаны к лестнице как предмету: ступени развития, эволюция, восхождение или падение, общественная лестница и т. п. Таким образом человек, изображенный на лестнице, оказывался втянут в эту игру смыслов, вовлечен в процессы эволюции или деградации.«В контексте наших работ этот символ следует толковать в условной или мифотворческой форме. Одни поднимаются по лестнице герметических секретов или по библейской лестнице Якова, другие идут по лестнице тщеславия, третьи стоят в ожидании лифта на лестничной клетке, а большинство снует туда-сюда без всякого смысла».Все работы этой серии были сделаны на уже готовых лестницах.

Головы 

Еще одна серия середины 1980-х годов была связана с изображением голов, в основном скульптурных, сделанных из дерева. Объясняя появление этой серии, Валерий делает акцент на концептуальном смысле работ: голова, как самое главное в человеке, вместилище и средоточие разума и души, зрения и умозрения. Голова фактически выступает как часть вместо целого.«Скульптурные головы закономерно сливаются в организованное множество образов одной и той же серии, но при этом каждая голова фигурирует сама по себе, каждая является независимой человеко-единицей. В одних лицах присутствует сосредоточенность и напряженность, в других ощущается головная боль, третьи воплощают безмозглость и прочие качества гуманного и негуманного свойства».

Металлические рельефы 

Параллельно с деревянными головами появляются работы из металла, который всегда был для Валерия одним из основных материалов. Экспериментируя с листовой жестью, художник сначала обивал металлом деревянные скульптуры, но вскоре обратился к работам чисто из металла (листовой стали и алюминия). Важнейший мотив новой серии — пифагорейский магический квадрат, отражающий в закодированном виде законы мироздания: он появляется на работах в самых разных видах и отражает интерес Герловиных к нумерологии и философии.«Цифры и четкие лапидарные структуры, обособленные от текучести времени, позволяли мысленно соприкасаться с зоной архетипов и эйдосов и переводить этот опыт на язык искусства».Металлические скульптуры состояли из цельных листов, в которых Валерий делал прорези и перфорировал цифры. Многие из них продолжали серию голов и изображали обезличенные, геометризованные портреты, покрытые цифрами магического квадрата. Для художника большое значение имела холодность и безэмоциональность металла как материала. Работы этой серии отличаются строго выверенными пропорциями и лаконичностью.

Сюда относятся «Металлические головы», «Тело и кожа», «Бутылка» (1986), «Персональные номера», «Пифагорейский магический квадрат», «Магический квадрат=15», «Председатель», «Вертикаль 4» и «Вертикаль 5» (1987).

Помимо магического квадрата в серии часто появляется тетрактис (пирамида из цифр от 1 до 10), в цифровой форме выражая идеи эволюции и инволюции.

Среди металлических рельефов выделяется серия, связанная с формой круга, нагруженного целой плеядой смыслов, символизирующего мир, небесные сферы, единство, вечность, колесо сансары, мандалу и т. п. Сюда относятся такие работы, как «Круг девяти», «Календарь ацтеков», «Магический квадрат в квадрате», «Календарь» (1988).

Приказы 

Начиная с 1972 года Валерий сочинял так называемые «приказы», визуально-текстуальные послания Римме (которая в них выступает под именем Бура-Ле), выделившиеся в отдельный жанр его художественной деятельности.

Вот как описывает их сам художник:«Приказы охватывали самые разнообразные темы: от метафизики до салата на обеденном столе, от сейсмических обзоров до наблюдений за поведением мухи. Начав писать их спонтанно с 1972 от лица начальника к своему подчиненному, то есть жене начальника, он особенно развил их литературно-художественный стиль в середине 80-х, когда эти приказы стали разрастаться до размера конституции. В приказах была использована „смешанная техника“, включающая абсурдистскую игру слов, сугубо казенную терминологию, приемы визуальной поэзии, рисунки и графические построения».

Выставки

Как художник 

 1974 2-й осенний просмотр картин «на открытом воздухе» в лесопарке «Измайлово»
 1976 Выставка московских художников в мастерской Леонида Сокова
 1978 Rassegna sul dissenso culturale nell' Est europio
 1979 Zwanzig Jahre unabhangige Kunst in der Sowjetunion / 20 лет неофициального искусства из Советского Союза
 1981 Nouvelles tendencies de l’Art Russe Non Officiel 1970—1980
 1982 Russian Samizdat Art (Franklin Furnace Gallery)
 1982 Russian Samizdat Art (Visual Studies Workshop)
 1987 Ретроспекция творчества московских художников. 1957—1987. Живопись. Часть 2
 1989 Transit. Russian Artists between the East & West
 1990 Другое искусство. Москва 1956—1976
 1991 Современное советское искусство от «оттепели» до «перестройки»
 1993 Персональная выставка Rimma and Valeriy Gerlovin. Steinbaum Krauss Gallery
 1995 Kunst im Verborgenen. Nonkonformisten. Russland 1957—1995. Sammlung des Staatlichen Zarizino-Museums, Moskau
 1995 Выставка коллекции Александра Глезера
 1997 Марь Иванна — б…дь и дура
 1998 Praprintium. Seltene Bucher aus dem Moskauer Samizdat
 1999 Послевоенный русский авангард из собрания Юрия Трайсмана
 1999 Praprintium. Seltene Bucher aus dem Moskauer Samizdat
 2002 АРТ МАНЕЖ 2002. Московская международная художественная ярмарка
 2003 Зал московского концептуализма. Вадим Захаров. Die Geschichte der russischen Kunst — Von der russischen Avantgarde bis zur Moskauer Schule der Konzeptualisten. Berlin — Moskau/Moskau — Berlin. 1955—2000
 2004 Beyond Memory: Soviet Nonconformist Photography and Photo-Related Works of Art
 2005 Remembrance. Russian Post-modern Nostalgia
 2009 Русский леттризм. Работа художника со словом от концептуализма до актуального искусства
 2009 Не игрушки!?
 2011 Линия. Современное искусство из коллекции Михаила Алшибая к 75-летию Леонида Талочкина
 2012 Московский концептуализм. Начало
 2013 Concerning the Spiritual In Russian Art, 1965—2011. Selections from the Kolodzei Art Foundation
 2013 Трудности перевода
 2014 Перформанс в России: картография истории
 2016 Thinking Pictures: Moscow Conceptual Art in the Dodge Collection
 2019 Секретики: копание в советском андерграунде. 1966—1985

Как куратор 

 1982 Russian Samizdat Art (Franklin Furnace Gallery)
 1982 Russian Samizdat Art (Visual Studies Workshop)
 1982 Russian Samizdat Art (Chappaqua Gallery)
 1982 Russian Samizdat Art (Washington Project for the Arts)

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт Риммы и Валерия Герловиных
 Статья-отзыв на книгу Р. и В. Герловиных «Концепты»
 В. Герловин в каталоге RAAN (Сеть архивов российского искусства)

Художники неофициального искусства СССР
Художники США
Художники-концептуалисты.